

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Contea di Riley – contea del Kansas
 Riley – comune del Kansas
 Riley – comune dell'Indiana
 Fort Riley – base militare del Kansas

Onomastica
 Riley – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Personaggi fittizi
 Riley Finn – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri

Persone

 George Riley – politico e mercante canadese
 George Riley Scott – storico e medievalista inglese

Altro
 Riley – casa automobilistica
 Baba O'Riley, canzone dei Who

Voci correlate
Sindrome di Riley